Кубок Франции по футболу 1999/2000 годов — 83-й розыгрыш Кубка Франции. Победителем стал «Нант», одержавший победу в финале над любительским клубом «Кале».

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Результаты

1999/2000
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году
Спорт во Франции в 1999 году
Спорт во Франции в 2000 году